Voka (werkgeversorganisatie), een werkgeversorganisatie in België
 Voka (vlek), een groot dorp (vlek) in de Estse landgemeente Toila
 Voka (dorp), een kleinere plaats in de Estse landgemeente Toila